Marios Nikolaou (1981) – calciatore cipriota
Marios Nikolaou (1983) – calciatore cipriota